St. Kastor ist der Name folgender Kirchen:

 St. Kastor (Dausenau)
 St. Kastor (Koblenz)
 St. Kastor (Rengsdorf)
 St. Kastor (Weiler)